Solsonès är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den östra delen av landet. Solsona är  huvudort i comarcan Solsonès. Solsona är också säte för Solsona stift. Stadsrättigheter fick man 1594 av Filip II av Spanien.

Den ligger på Solsonès högplatå, mitt i comarcan, omgiven av Olius kommun, med undantag för gränsen mot Lladurs i norr, och med undantag från enklaven Miravella.

Med en befolkning på 8.974 personer (2017) är det den viktigaste urbana kärnan i regionen och dess viktigaste ekonomiska och kulturella motor. Ytan uppgår till 17,7 km2.

Externa länkar
 Solsona, kommunens webbplats

Källor

Indelningar i Katalonien